Новоросси́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России и Украины.

Россия 

 Новороссийская улица — улица в Анапе Краснодарского края
 Новороссийская улица — улица в Армавире Краснодарского края
 В Астрахани:
 Новороссийская улица
 1-я Новороссийская улица
 2-я Новороссийская улица
 Новороссийская улица — улица в Барнауле
 Новороссийская улица — улица в Волгограде
 Новороссийская улица — улица в Воронеже
 В Геленджике Краснодарского края:
 Новороссийская улица
 Новороссийская улица (село Архипо-Осиповка)
 Новороссийская улица (село Кабардинка)
 Новороссийская улица (село Пшада)
 Новороссийская улица — улица в Казани
 Новороссийская улица — улица в Киселёвске Кемеровской области
 Новороссийская улица — улица в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края
 Новороссийская улица — улица в Копейске Челябинской области
 Новороссийская улица — улица в Краснодаре
 Новороссийская улица — улица в селе Кролевцы Артёма Приморского края
 Новороссийская улица — улица в Москве
 Новороссийская улица — улица в Новокузнецке Кемеровской области
 В Новороссийске Краснодарского края:
 Новороссийская улица (село Абрау-Дюрсо)
 Новороссийская улица (посёлок Верхнебаканский)
 Новороссийская улица (хутор Ленинский Путь)
 Новороссийская улица (село Мысхако)
 Новороссийская улица (станица Раевская)
 Новороссийская улица (село Цемдолина)
 Новороссийская улица (село Южная Озереевка)
 Новороссийская улица — улица в Новосибирске
 Новороссийская улица — улица в Новошахтинске Ростовской области
 В Омске:
 Новороссийская улица
 1-я Новороссийская улица
 2-я Новороссийская улица
 3-я Новороссийская улица
 Новороссийская улица — улица в Пензе
 Новороссийская улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области
 Новороссийская улица — улица в Пятигорске Ставропольского края
 Новороссийская улица — улица в Рубцовске Алтайского края
 Новороссийская улица — улица в Самаре
 Новороссийская улица — улица в Санкт-Петербурге
 Новороссийская улица — улица в посёлке Саук-Дере Краснодарского края
 Новороссийская улица — улица в Томске
 Новороссийская улица — улица в Уфе
 Новороссийская улица — улица в Хабаровске
 Новороссийская улица — улица в Челябинске
 Новороссийская улица — улица в Энгельсе Саратовской области

Украина 

 Новороссийская улица — улица в Бердянске Запорожской области
 Новороссийская улица — улица в Горловке Донецкой области
 Новороссийская улица — улица в Днепродзержинске Днепропетровской области
 Новороссийская улица — улица в Днепропетровске
 Новороссийская улица — улица в Донецке
 Новороссийская улица — улица в Запорожье
 Новороссийская улица — улица в Киеве
 Новороссийская улица — улица в Кировограде
 Новороссийская улица — улица в Краматорске Донецкой области
 Новороссийская улица — улица в Красном Луче Луганской области
 Новороссийская улица — улица в Кременчуге Полтавской области
 Новороссийская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Новороссийская улица — улица в Луганске
 Новороссийская улица — улица в Мариуполе Донецкой области
 Новороссийская улица — улица в Николаеве Николаевской области
 Новороссийская улица — улица в Одессе
 Новороссийская улица — улица в Севастополе
 Новороссийская улица — улица в Симферополе
 Новороссийская улица — улица в Черновцах

См. также 

 Новороссийское шоссе
 Новороссийский переулок
 Новороссийский проезд
 Новороссийский тупик — тупик в Мариуполе (Донецкая область Украины)
 Новороссийская площадь